Horkai János (szül.: Hérincs János) (Keszthely, 1924. április 11. – Budapest, 2010. június 19.) Jászai Mari-díjas magyar színész, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja.

Életpályája 
Hérincs Ferenc és Barcza Mária gyermekeként született. 1946-ban került a Nemzeti Színházhoz a Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után, ahol 2002-ig az új színház felépítéséig dolgozott. Ezt követően is az Izabella téren maradt, a Pesti Magyar Színház tagjaként. Számos magyar játékfilmben és tévéfilmben szerepelt. 1947–1956 között tanársegéd volt a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Felesége Eppeldauer Gabriella (1928), gyermekei: Nóra (1954) és Gábor (1967). 2000-2004 között az Aase-díj kuratóriumának tagja.
2010. június 19-én hunyt el.

Színpadi szerepei

Filmjei

Játékfilmek

Tévéfilmek, televíziós sorozatok

Szinkronszerepei

Filmek

Filmsorozatok

Sorozatok

Rajz- és animációs filmek

Rajzfilm- és animációs sorozatok

Hangjátékok 
 Klapka István" "A színfalak mögött..." (1947)
 Szobotka Tibor: A fiatal Verdi (1950)
 Iványi György: Uszályhajó (1952)
 Rostand, Edmond: Cyrano de Bergerac (1952)
 Gergely Sándor: Vitézek és hősök (1955)
 Racine: Bereniké (1955)
 Lovik Károly: Az aranypolgár (1958)
 Mesterházi Lajos: Pesti emberek (1958)
 Gellért Endre: A kölni kapitány (1961)
 Mikszáth Kálmán: Kozsibrovszky üzletet köt (1961)
 Bojki János: Az ékesen szóló paraszt története (1962)
 Moravecz Imre: Egy trabant legendája (1962)
 Móricz Zsigmond: Rokonok (1962)
 Osváth Zsuzsa: Kossuth (1963)
 Schiller, Friedrich: Ármány és szerelem (1963)
 Bohdan Drozdowski: Lengyel ballada (1964)
 Fülöp János: A fejedelmi nő (1964)
 Joachim Goll: Egy kis házimuzsika (1964)
 Karinthy Ferenc: Hátország (1964)
 Shakespeare: II.Richárd (1964)
 Weyrauch, Wolfgang: Japáni halászok (1964)
 Max Gundermann: Határidőnapló (1965)
 Imre Gábor-Bojcsuk, Vladimir: Hotel Atom (1966)
 Nusics, Branislav: A gyanús személy (1966)
 Solovic, Jan: Öt perc múlva éjfél (1966)
 Sós György: A cipők éneke (1966)
 Solohov, Mihail: Csendes Don (1967)
 Életem, emlékeim - Benedek Marcell vallomása (1968)
 Gergely Sándor: Vitézek és hősök (1968)
 Mikszáth Kálmán: A kis prímás (1968)
 Racine: Pereskedők (1968)
 Reymont, Wladislaw: Parasztok (1968)
 Karel Capek: Janecsek, az ősember meg a római császár (1969)
 Kosztolányi Dezső: Fogfájás (1970)
 Vihar Béla: Az utas (1970)
 Hegedűs Géza: Szemiramisz szerelme (1971)
 Kafka, Franz: A kastély (1971)
 Karácsony Benő: Új élet kapujában (1971)
 Theodor Weissenborn: Hősi példa (1971)
 Csurka István: Amerikai cigaretta (1972)
 Czakó Gábor: A szoba (1972)
 Maugham, Somerset: Zsákutca (1972)
 Cepceková, Elena: Vadszegfű a domboldalon (1975)
 Aljosin, Szamuil: Ranglétra (1976)
 Hunyady Sándor: A kabáttolvaj ebédje (1976)
 Beumarchais, Pierre-Augustin: Figaro házassága (1978)
 Voltaire: A vadember (1979)
 Kamarás István: Lényecske kalandjai (1981)
 Thackeray, William Makepeace: A rózsa és a gyűrű (1981)
 Dékány András: Kossuth Lajos tengerésze (1983)
 Kopányi György: Hazalátogató (1983)
 Füst Milán: Őszi vadászat (1983)
 Móricz Zsigmond: Murányi kaland (1985)
 Markovits Ferenc: Láttál-e roppant fényt a magasban? (1986)
 Rákosy Gergely: A kalap (1993)
 Jaroslav Hasek: Svejk, egy derék katona kalandjai a világháborúban (1997)

Díjai 
 Farkas–Ratkó-gyűrű (1955)
 Jászai Mari-díj (1966)
 Érdemes művész (1986)
 A Nemzeti Színház örökös tagja (1989)
 Aase-díj (1993)
 A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2009)

Jegyzetek

Források

További információk 
 
 
 
 

Magyar színészek
Magyar egyetemi, főiskolai oktatók
Keszthelyiek
Jászai Mari-díjasok
1924-ben született személyek
2010-ben elhunyt személyek
Farkas–Ratkó-díjasok
Aase-díjasok
A Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze díjasok
A Nemzeti Színház örökös tagjai
Magyar szinkronszínészek